Die Státní liga 1947/48 war die 18. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 24. August 1947 und endete am 27. Juni 1948.

Meister wurde Sparta Prag vor dem punktgleichen Titelverteidiger Slavia Prag.

Modus 
Nachdem drei Vereine in der letzten Spielzeit zwangsabsteigen mussten, nahmen in dieser Saison elf Vereine an der Meisterschaft teil. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 20 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1947/48
Fußballsaison 1947/48